Glasman oder Glazman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Glasman (* 1949), argentinischer Fußballspieler
 Dominique Glasman (* 1946), französischer Soziologe
 Israel Markowitsch Glasman (1916–1968), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker
 Joe Glasman, britischer Musiker, Musikproduzent und Komponist
 Joël Glasman (* 1979), französischer Historiker
 Maurice Glasman, Baron Glasman (* 1961), britischer Sozialdenker und Life Peer der Labour Party im House of Lords

Siehe auch:
 Glassman
 Glassmann